Город Вязники — муниципальное образование (городское поселение) и административно-территориальная единица в Вязниковском районе Владимирской области России.

Административный центр — город Вязники .

География 
Территория муниципального образования расположена в северо-восточной части Вязниковского района, на севере граничит с  Южским районом Ивановской области. Площадь — 801,86 км².

История 
Муниципальное образование «Город Вязники» образовано 16 мая 2005 года в соответствии с Закон Владимирской области № 62-ОЗ. В его состав вошли территории города Вязники и бывших сельских округов (до 1998 года — сельских советов): Илевниковского, Козловского, Малоудольского, Нововязниковского и Чудиновского.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Информационный ресурс Вязники.ru
 На сайте администрации Вязниковского района
 МО РФ
 ОКАТО
 Справка

Вязники
Вязники